

Persone 
 Johann Elert Bode (1747-1826) – astronomo tedesco
 Nicolai Elert (1740-1803) – filologo e bibliotecario danese
 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) – compositore, docente e organista tedesco
 Werner Elert (1885-1954) – religioso, teologo e docente tedesco